Tundzha kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tuntja Nechri, vattendrag, Chaskovo, 
 obsjtina Tundzja, kommun, Jambol, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar